Tyrs (gr. Thyrsos, łac. Thyrsus) – imię męskie
 tyrs (gr. thyrsos, łac. thyrsus) – laska zakończona szyszką i opleciona bluszczem lub winoroślą; w mitologii greckiej i rzymskiej atrybut Dionizosa (Bachusa), menad (bachantek), satyrów
 tyrs - rodzaj kwiatostanu

Zobacz też 

 Thyrsus, Palmatius, Bonifatius (Tyrsus, Palmacjusz i Bonifacy) – męczennicy trewirscy, święci Kościoła katolickiego

de:Thyrsos (Begriffsklärung)
en:Thyrsus (disambiguation)